Dit is de wereldranglijst van maart 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 maart 2008.

Mannen 03